

Patronyme 

 Adrien Pasquali (1958-1999), écrivain, critique littéraire et traducteur suisse d’origine italienne ;
 Alfred Pasquali (1898-1991), acteur et metteur en scène français ;
 Cinzia Pasquali, restauratrice d'art italienne ;
 Ernesto Maria Pasquali (1883-1919), producteur de cinéma et réalisateur italien ;
 Francesca Pasquali (1980-), artiste contemporaine italienne ;
 Laurent Pasquali (1975-2018), pilote de rallye français ;
 Maëva Pasquali, actrice française ;
 Tiziano Pasquali (1994-), joueur de rugby à XV.

Autres 
 Pasquali Film, maison cinématographique italienne.